O Älvsjö Aik Fotboll, ou simplesmente Älvsjö Aik, é um clube de futebol da Suécia fundado em  1915. Sua sede fica localizada em Estocolmo.

Ligações externas
 Página oficial do Älvsjö AIK 

Clubes de futebol fundados em 1915
Clubes de futebol da Suécia
Fundações na Suécia em 1915